Светско првенство у одбојци за жене 2022. било је деветнаесто издање овог такмичења које организује ФИВБ, светско одбојкашко управљачко тело. Првенство се одржавало од 23. септембра до 15. октобра 2022. године у Пољској и Холандији. Титулу шампиона је бранила репрезентација Србије.

Србија је успешно и одбранила титулу победивши Бразил у финалу са 3 : 0 у сетовима. Други пут је селекција Србије освојила ово такмичење. Италија је освојила бронзану медаљу победивши САД у утакмици за треће место. Тијана Бошковић је по други пут узастопно проглашена за најкориснију играчицу турнира.

Избор домаћина 
Дана 19. јануара 2019. године, ФИВБ је саопштио да су Холандија и Пољска изабране да буду домаћини турнира. Први пут се догодило да две државе буду домаћини Светског одбојкашког првенства за жене.

Квалификације 
На такмичење су се аутоматски квалификовале домаћини — Холандија и Пољска — као и прошли светски првак — Србија. Две најбоље репрезентације на континенталним шампионатима из 2021. године такође су обезбедиле пласман на првенство. Преосталих једанаест места дато је једанаест најбоље рангираних репрезентација на ФИВБ-овој светској ранг-листи које се још нису квалификовале.

Дана 1. марта 2022. године, ФИВБ је саопштио да селекцијама Русије и Белорусије неће бити дозвољено учешће на међународним и континенталним такмичењима до даљег као одговор на војну инвазију Руске Федерација на Украјину која је започета у фебруару 2022. године. Пошто је Русија одстрањена с такмичења, репрезентација Хрватске је позвана на првенство као прва следећа најбоље рангирана селекција на ранг-листи.

Квалификоване репрезентације 

 
 a 
 б 
 в 
 г 
 д 
 ђ

Дворане

Систем такмичења

Прва фаза 
У првој фази су двадесет и четири репрезентације распоређене у четири групе тако да је у једну групу смештено шест репрезентација. Четири најбоље селекције из сваке групе пролазе у наредну фазу.

Друга фаза 
У другој фази је шеснаест репрезентација распоређено у две групе тако да је у једну групу смештено осам репрезентација (најбоље селекције прве фазе из групе А и Д у једну и најбоље селекције из групе Б и Ц у другу групу). Репрезентације које долазе из исте групе у првој фази једино играју против оних репрезентација које су у првој фази биле у другој групи. Коначан пласман селекција у другој фази узима у обзир њихов учинак и у првој и у другој фази. Четири најбоље селекције из сваке групе пролазе у наредну фазу.

Елиминациона фаза 
Четири најбоље репрезентације из сваке групе учествују у четвртфиналу. Победници четвртфиналних мечева пролазе у полуфинале. Победници полуфиналних мечева одлазе у финале док поражени полуфиналисти играју један против другог у утакмици за треће место.

Жреб

Прва фаза 
Двадесет и четири репрезентације су подељене у четири групе које се састоје од шест екипа. Најбоље рангираним екипама на ФИВБ-овој светској ранг-листи пред крај 2021. године додељена су прва два места у свакој групи. Домаћини су стекли право да заузму прва места у групама А и Б; боље рангирани домаћин (10) отишао је у групу А, а други (12) у групу Б. Екипе које нису биле повлашћене су извлачењем заузеле друга расположива места у групама поново следећи светско рангирање.

Састави шешира су били следећи:

Жребом су добијене следеће групе:

Друга фаза

Прва фаза 
 Сатница је по средњоевропском летњем времену (UTC+2).
 Две најбоље репрезентације у свакој групи пролазе у другу фазу.

Група А 

|}

Група Б 

|}

Група Ц 

|}

Група Д 

|}

Друга фаза 
 Сатница је по средњоевропском летњем времену (UTC+2).
 Четири најбоље репрезентације у свакој групи пролазе у елиминациону фазу.
 Резултати свих утакмица из прве фазе преносе се у ову фазу.

Група Е 

|}

Група Ф 

|}

Елиминациона фаза 
 Сатница је по средњоевропском летњем времену (UTC+2).

Четвртфинале

Полуфинале

Утакмица за треће место

Финале

Коначан пласман

Састави победничких екипа

Награде и признања 
 Најбоља играчица (MVP): 
 Тијана Бошковић 
 Најбољи дизач: 
 Бојана Дрча
 Најбољи средњи блокери: 
 Ана Данези
 Ана Каролина да Силва 
 Најбољи примачи:
 Миријам Сила
 Габријела Гимараеш
 Најбољи смечер: 
 Тијана Бошковић 
 Најбољи либеро: 
 Теодора Пушић

Види још 
 Светско првенство у одбојци 2022.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 Одбојка и Србија: Одбојкашице одбраниле светски трон, као брзи воз против Бразила у финалу (Б92, 15. октобар 2022)

Светска првенства у одбојци за жене
Одбојка у Пољској
Одбојка у Холандији
Одбојка у 2022.